Peyrou ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Peyrou (1918–2003), französischer Physiker
 Eugenio Santiago Peyrou (1913–2005), argentinischer Bischof